Nichita Patriche ()  un fotbalist român legitimat la clubul de fotbal .

Note

Legături externe
  Profilul lui Nichita Patriche pe romaniansoccer.ro

Nașteri în 1986
Oameni în viață
Fotbaliști români
Fotbaliști ai FC Sportul Studențesc
Fotbaliști ai FC Dinamo București